Carl Ray Nicks jr. – giocatore di football americano statunitense
Dewey Nicks – fotografo e regista statunitense
Orlando Carl Nicks – cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
Stevie Nicks – cantautrice statunitense